Наличник або лиштва — накладна планка, що обрамляє вікна або двері
 Наличник або кліпеус — частина голови комахи